Aton har flere betydninger:

 Aton (gud) – solgud fra oldtidens Ægypten
 Ubetonet
 Tonløs